Good King Wenceslas (Guter König Wenzeslaus) ist ein englisches Weihnachtslied. Es handelt vom heiligen König Wenzel von Böhmen (908–928 oder 935) und dessen Mitleid mit einem armen, Brennholz sammelnden Bauern am Gedenktag des heiligen Stephan. 

Sein Text stammt von J. M. Neale. Ihm liegt ein Gedicht des tschechischen Dichters Václav Alois Svoboda von 1847 zugrunde. Die Melodie fand der mit Neale zusammenarbeitende Komponist Thomas Helmore in der Sammlung Piae cantiones von 1582, wo sie nicht mit einem Weihnachtslied, sondern mit dem Frühlingslied Tempus Adest Floridum verbunden war. 

Das Lied gipfelt in dem Vers:

Außer dem Motiv der Barmherzigkeit hat es nur wenig mit der eigentlichen Weihnachtsgeschichte zu tun.

Text

Literatur 
 Margaret Vainio, Good King Wenceslas – an “English” Carol. 1999 (Online; PDF; 6,8 MB)

Siehe auch 

 Sankt Martin

Weblinks 

 Faksimile von Christmas Carols New and Old aus der Christian Classics Ethereal Library
 Klangbeispiel a, b, c, d

Einzelnachweise 

Weihnachtslied
Literatur (Englisch)
Wenzel von Böhmen